Кристоф Валц ( ) е австрийско-германски актьор. Двукратен носител на награди „Оскар“, „Златен глобус“ и „БАФТА“ с два филма на Куентин Тарантино – „Гадни копилета“ и „Джанго без окови“. От 2014 г. има звезда на Холивудската алея на славата.

Биография

Личен живот и семейство 
Кристоф Валц е роден на 4 октомври 1956 г. във Виена, в семейството на германеца Йоханес Валц и австрийката Елизабет Урбанчич. Родителите му са дизайнери на облекла. Баба му по майчина линия Мария Майен е актриса в Императорския театър във Виена, вторият ѝ съпруг Емерих Реймерс, прадядото и прабабата на Валц, също са актьори.

Кристоф Валц има двойно гражданство – германско и австрийско. Въпреки че е роден в Австрия, по линия на баща си, той получава германско гражданство след раждането си, а през 2010 г. получава и австрийско. На въпрос дали се чувства австриец, Валц отговаря „Аз съм роден във Виена, израснах във Виена, учих във Виена, дипломирах се във Виена, започнах актьорската си кариера във Виена. Колко по-австриец да съм от това?“.

Кристоф Валц говори свободно немски, френски и английски език. Освен тези езици, във филма „Гадни копилета“, Кристов Валц говори и на италиански, но по-късно в „Adam Carolla Podcast“ заявява, че не владее италиански. От първия си брак с психоложка от еврейски произход от Ню Йорк, Валц има три деца – две дъщери и син, които живеят в Израел. Синът му е равин. От втория си брак с германската дизайнерка на облекла Джудит Холсте има една дъщеря. Кристоф Валц живее в Берлин и Лос Анджелис.

Филмография

Награди и номинации

Източници

Външни препратки 
 
 

Австрийски актьори и актриси
Германски актьори
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус за най-добър поддържащ актьор
Носители на награда BAFTA
Европейски филмови награди
Родени във Виена